Biesenkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Goar Biesenkamp (* 1957), deutscher Musikproduzent, Musiker und Komponist
 Peter Biesenkamp (1946–2019), deutscher Fußballspieler